|-
|(58751)||1998 FZ11|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,120|| align=right|4,31|| align=right|3,557||MBA||24. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58752)||1998 FF12|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,101|| align=right|8,05|| align=right|4,055||MBA||26. marec 1998||Kleť||Klet
|-
|(58753)||1998 FO12|| align=right|16,2|| align=right|2,849|| align=right|0,070|| align=right|2,82|| align=right|4,808||MBA||20. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58754)||1998 FT12|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,199|| align=right|8,63|| align=right|3,397||MBA||21. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58755)||1998 FS14|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,077|| align=right|9,98|| align=right|5,224||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58756)||1998 FR15|| align=right|15,5|| align=right|3,067|| align=right|0,140|| align=right|10,60|| align=right|5,371||MBA||28. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58757)||1998 FF18|| align=right|15,1|| align=right|2,685|| align=right|0,175|| align=right|5,19|| align=right|4,398||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58758)||1998 FO18|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,168|| align=right|1,48|| align=right|3,712||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58759)||1998 FZ18|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,239|| align=right|7,72|| align=right|5,147||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58760)||1998 FB21|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,121|| align=right|5,04|| align=right|4,237||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58761)||1998 FH24|| align=right|15,9|| align=right|2,802|| align=right|0,164|| align=right|7,88|| align=right|4,689||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58762)||1998 FJ24|| align=right|13,6|| align=right|2,614|| align=right|0,134|| align=right|14,86|| align=right|4,225||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58763)||1998 FR25|| align=right|15,2|| align=right|2,706|| align=right|0,057|| align=right|2,51|| align=right|4,452||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58764)||1998 FE27|| align=right|15,9|| align=right|2,698|| align=right|0,191|| align=right|4,12|| align=right|4,430||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58765)||1998 FZ33|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,077|| align=right|14,08|| align=right|4,092||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58766)||1998 FS34|| align=right|15,0|| align=right|3,149|| align=right|0,135|| align=right|3,04|| align=right|5,586||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58767)||1998 FQ39|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,134|| align=right|3,51|| align=right|4,494||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58768)||1998 FQ40|| align=right|18,0|| align=right|2,332|| align=right|0,101|| align=right|6,54|| align=right|3,559||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58769)||1998 FS45|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,128|| align=right|3,63|| align=right|4,596||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58770)||1998 FM49|| align=right|14,5|| align=right|2,551|| align=right|0,198|| align=right|12,52|| align=right|4,073||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58771)||1998 FP49|| align=right|14,6|| align=right|2,911|| align=right|0,061|| align=right|1,77|| align=right|4,966||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58772)||1998 FB56|| align=right|14,9|| align=right|2,810|| align=right|0,036|| align=right|4,65|| align=right|4,710||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58773)||1998 FE57|| align=right|15,1|| align=right|2,882|| align=right|0,017|| align=right|2,18|| align=right|4,893||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58774)||1998 FA58|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,103|| align=right|10,37|| align=right|5,129||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58775)||1998 FR59|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,056|| align=right|5,23|| align=right|4,530||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58776)||1998 FG60|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,056|| align=right|9,03|| align=right|5,154||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58777)||1998 FN65|| align=right|14,8|| align=right|2,925|| align=right|0,096|| align=right|10,13|| align=right|5,001||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58778)||1998 FS66|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,129|| align=right|12,37|| align=right|4,580||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58779)||1998 FA70|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,268|| align=right|4,09|| align=right|3,595||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58780)||1998 FL70|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,107|| align=right|5,31|| align=right|3,443||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58781)||1998 FX72|| align=right|14,6|| align=right|3,088|| align=right|0,047|| align=right|9,03|| align=right|5,427||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58782)||1998 FY72|| align=right|15,7|| align=right|2,520|| align=right|0,073|| align=right|1,07|| align=right|4,000||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58783)||1998 FN74|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,170|| align=right|2,53|| align=right|4,220||MBA||21. marec 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(58784)||1998 FJ75|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,075|| align=right|10,59|| align=right|5,185||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58785)||1998 FT77|| align=right|13,9|| align=right|2,762|| align=right|0,143|| align=right|9,71|| align=right|4,590||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58786)||1998 FD78|| align=right|16,4|| align=right|2,197|| align=right|0,217|| align=right|8,49|| align=right|3,256||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58787)||1998 FW78|| align=right|14,2|| align=right|2,992|| align=right|0,152|| align=right|12,00|| align=right|5,175||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58788)||1998 FW79|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,061|| align=right|4,53|| align=right|5,349||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58789)||1998 FK80|| align=right|14,3|| align=right|2,844|| align=right|0,138|| align=right|15,52|| align=right|4,795||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58790)||1998 FN81|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,114|| align=right|3,76|| align=right|4,510||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58791)||1998 FH82|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,157|| align=right|12,65|| align=right|4,431||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58792)||1998 FF84|| align=right|14,6|| align=right|2,729|| align=right|0,206|| align=right|9,54|| align=right|4,508||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58793)||1998 FJ84|| align=right|15,0|| align=right|2,809|| align=right|0,172|| align=right|9,20|| align=right|4,707||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58794)||1998 FW84|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,069|| align=right|15,17|| align=right|5,515||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58795)||1998 FE87|| align=right|14,9|| align=right|2,789|| align=right|0,250|| align=right|9,42|| align=right|4,657||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58796)||1998 FO94|| align=right|15,5|| align=right|3,207|| align=right|0,149|| align=right|6,03|| align=right|5,743||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58797)||1998 FU98|| align=right|13,8|| align=right|2,866|| align=right|0,144|| align=right|10,06|| align=right|4,850||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58798)||1998 FU100|| align=right|13,6|| align=right|3,004|| align=right|0,055|| align=right|9,28|| align=right|5,206||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58799)||1998 FG103|| align=right|15,6|| align=right|2,479|| align=right|0,092|| align=right|6,00|| align=right|3,902||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58800)||1998 FF104|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,164|| align=right|12,45|| align=right|4,592||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58801)||1998 FP105|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,056|| align=right|9,16|| align=right|5,160||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58802)||1998 FW106|| align=right|15,1|| align=right|3,193|| align=right|0,155|| align=right|13,11|| align=right|5,704||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58803)||1998 FX109|| align=right|16,2|| align=right|2,549|| align=right|0,126|| align=right|21,59|| align=right|4,068||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58804)||1998 FM110|| align=right|14,3|| align=right|2,794|| align=right|0,241|| align=right|14,29|| align=right|4,671||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58805)||1998 FN113|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,059|| align=right|10,41|| align=right|5,335||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58806)||1998 FF117|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,129|| align=right|11,69|| align=right|4,523||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58807)||1998 FN127|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,124|| align=right|4,44|| align=right|4,294||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58808)||1998 FV127|| align=right|14,8|| align=right|3,199|| align=right|0,097|| align=right|5,93|| align=right|5,722||MBA||25. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58809)||1998 FX130|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,034|| align=right|4,35|| align=right|4,682||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58810)||1998 FR136|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,120|| align=right|7,10|| align=right|4,077||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58811)||1998 FQ145|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,162|| align=right|12,86|| align=right|4,546||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58812)||1998 GM|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,187|| align=right|4,85|| align=right|4,026||MBA||3. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58813)||1998 GP4|| align=right|13,4|| align=right|3,216|| align=right|0,097|| align=right|23,08|| align=right|5,766||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58814)||1998 GQ6|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,035|| align=right|16,75|| align=right|5,523||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58815)||1998 GR8|| align=right|16,4|| align=right|2,802|| align=right|0,146|| align=right|14,54|| align=right|4,691||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58816)||1998 GU10|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,111|| align=right|9,62|| align=right|4,555||MBA||2. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58817)||1998 GJ11|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,216|| align=right|30,86|| align=right|4,193||MBA||15. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58818)||1998 HE2|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,058|| align=right|10,44|| align=right|5,369||MBA||20. april 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58819)||1998 HF3|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,165|| align=right|12,97|| align=right|5,316||MBA||21. april 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(58820)||1998 HN5|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,106|| align=right|13,99|| align=right|4,065||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58821)||1998 HZ5|| align=right|15,5|| align=right|3,107|| align=right|0,154|| align=right|5,64|| align=right|5,475||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58822)||1998 HO7|| align=right|16,9|| align=right|1,827|| align=right|0,042|| align=right|24,37|| align=right|2,470||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58823)||1998 HR8|| align=right|16,6|| align=right|2,603|| align=right|0,217|| align=right|4,79|| align=right|4,199||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58824)||1998 HY10|| align=right|14,2|| align=right|2,974|| align=right|0,116|| align=right|11,28|| align=right|5,127||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58825)||1998 HE11|| align=right|14,2|| align=right|3,176|| align=right|0,181|| align=right|18,69|| align=right|5,660||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58826)||1998 HC15|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,177|| align=right|8,82|| align=right|4,681||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58827)||1998 HH15|| align=right|13,8|| align=right|3,082|| align=right|0,007|| align=right|10,79|| align=right|5,410||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58828)||1998 HM15|| align=right|15,4|| align=right|2,918|| align=right|0,102|| align=right|10,74|| align=right|4,985||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58829)||1998 HF19|| align=right|15,1|| align=right|3,017|| align=right|0,186|| align=right|11,91|| align=right|5,241||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58830)||1998 HE23|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,338|| align=right|11,05|| align=right|4,161||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58831)||1998 HN30|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,021|| align=right|3,12|| align=right|4,475||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58832)||1998 HU31|| align=right|16,0|| align=right|1,929|| align=right|0,092|| align=right|20,93|| align=right|2,679||MBA||22. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58833)||1998 HM33|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,069|| align=right|11,92|| align=right|5,153||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58834)||1998 HN37|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,137|| align=right|12,98|| align=right|4,422||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58835)||1998 HG39|| align=right|13,6|| align=right|2,630|| align=right|0,028|| align=right|15,60|| align=right|4,264||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58836)||1998 HA43|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,109|| align=right|9,12|| align=right|4,651||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58837)||1998 HQ46|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,041|| align=right|10,13|| align=right|5,215||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58838)||1998 HO50|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,047|| align=right|11,21|| align=right|5,347||MBA||29. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58839)||1998 HZ50|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,178|| align=right|6,75|| align=right|4,691||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58840)||1998 HT53|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,067|| align=right|6,62|| align=right|3,638||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58841)||1998 HT54|| align=right|13,8|| align=right|2,563|| align=right|0,124|| align=right|13,04|| align=right|4,102||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58842)||1998 HP55|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,080|| align=right|3,41|| align=right|4,105||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58843)||1998 HB59|| align=right|15,3|| align=right|2,994|| align=right|0,109|| align=right|1,73|| align=right|5,180||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58844)||1998 HV60|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,134|| align=right|13,45|| align=right|5,462||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58845)||1998 HZ60|| align=right|15,1|| align=right|2,704|| align=right|0,151|| align=right|12,63|| align=right|4,445||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58846)||1998 HN63|| align=right|15,7|| align=right|3,004|| align=right|0,180|| align=right|6,58|| align=right|5,206||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58847)||1998 HO68|| align=right|14,0|| align=right|3,078|| align=right|0,105|| align=right|3,04|| align=right|5,399||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58848)||1998 HH71|| align=right|17,2|| align=right|2,290|| align=right|0,221|| align=right|2,50|| align=right|3,465||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58849)||1998 HZ72|| align=right|16,0|| align=right|3,020|| align=right|0,059|| align=right|5,35|| align=right|5,246||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58850)||1998 HH74|| align=right|15,5|| align=right|2,924|| align=right|0,069|| align=right|2,66|| align=right|4,999||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58851)||1998 HY77|| align=right|15,2|| align=right|3,026|| align=right|0,168|| align=right|2,19|| align=right|5,264||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58852)||1998 HE84|| align=right|14,7|| align=right|3,229|| align=right|0,175|| align=right|13,28|| align=right|5,801||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58853)||1998 HD85|| align=right|14,5|| align=right|3,168|| align=right|0,104|| align=right|4,56|| align=right|5,638||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58854)||1998 HV87|| align=right|14,5|| align=right|3,014|| align=right|0,179|| align=right|11,85|| align=right|5,232||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58855)||1998 HR92|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,094|| align=right|9,87|| align=right|4,364||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58856)||1998 HK93|| align=right|16,8|| align=right|2,248|| align=right|0,126|| align=right|3,70|| align=right|3,371||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58857)||1998 HP94|| align=right|13,9|| align=right|2,991|| align=right|0,028|| align=right|10,65|| align=right|5,172||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58858)||1998 HU97|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,088|| align=right|10,37|| align=right|5,525||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58859)||1998 HD98|| align=right|13,4|| align=right|3,049|| align=right|0,130|| align=right|10,52|| align=right|5,324||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58860)||1998 HU99|| align=right|14,7|| align=right|3,059|| align=right|0,057|| align=right|9,06|| align=right|5,349||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58861)||1998 HV99|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,206|| align=right|10,03|| align=right|5,424||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58862)||1998 HR101|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,218|| align=right|24,73|| align=right|5,696||MBA||28. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58863)||1998 HA102|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,092|| align=right|14,82|| align=right|5,657||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58864)||1998 HC109|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,137|| align=right|11,97|| align=right|4,350||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58865)||1998 HX109|| align=right|13,8|| align=right|3,202|| align=right|0,111|| align=right|11,24|| align=right|5,729||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58866)||1998 HP110|| align=right|15,5|| align=right|2,909|| align=right|0,073|| align=right|5,95|| align=right|4,961||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58867)||1998 HV110|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,069|| align=right|6,67|| align=right|4,868||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58868)||1998 HK112|| align=right|14,6|| align=right|2,851|| align=right|0,055|| align=right|17,51|| align=right|4,813||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58869)||1998 HA113|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,110|| align=right|9,17|| align=right|3,409||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58870)||1998 HR113|| align=right|15,0|| align=right|3,047|| align=right|0,251|| align=right|6,44|| align=right|5,319||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58871)||1998 HX114|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,162|| align=right|12,45|| align=right|4,092||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58872)||1998 HY117|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,227|| align=right|12,57|| align=right|4,203||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58873)||1998 HK118|| align=right|13,6|| align=right|3,149|| align=right|0,094|| align=right|16,21|| align=right|5,588||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58874)||1998 HH119|| align=right|14,5|| align=right|2,929|| align=right|0,155|| align=right|8,14|| align=right|5,011||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58875)||1998 HS119|| align=right|14,1|| align=right|2,574|| align=right|0,183|| align=right|15,22|| align=right|4,129||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58876)||1998 HT121|| align=right|15,3|| align=right|3,015|| align=right|0,091|| align=right|10,51|| align=right|5,233||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58877)||1998 HM124|| align=right|12,9|| align=right|3,191|| align=right|0,075|| align=right|21,61|| align=right|5,700||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58878)||1998 HK125|| align=right|15,6|| align=right|2,859|| align=right|0,289|| align=right|8,41|| align=right|4,834||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58879)||1998 HO126|| align=right|12,7|| align=right|3,222|| align=right|0,115|| align=right|23,55|| align=right|5,781||MBA||28. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58880)||1998 HA130|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,153|| align=right|12,24|| align=right|4,684||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58881)||1998 HZ132|| align=right|15,6|| align=right|3,003|| align=right|0,153|| align=right|1,85|| align=right|5,203||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58882)||1998 HF134|| align=right|14,5|| align=right|3,127|| align=right|0,260|| align=right|9,27|| align=right|5,529||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58883)||1998 HH137|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,154|| align=right|8,57|| align=right|4,714||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58884)||1998 HD139|| align=right|14,7|| align=right|2,470|| align=right|0,193|| align=right|12,08|| align=right|3,881||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58885)||1998 HA142|| align=right|16,5|| align=right|2,262|| align=right|0,165|| align=right|6,59|| align=right|3,401||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58886)||1998 HN143|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,347|| align=right|18,48|| align=right|5,525||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58887)||1998 HD144|| align=right|15,1|| align=right|2,899|| align=right|0,202|| align=right|7,76|| align=right|4,936||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58888)||1998 HE144|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,163|| align=right|6,23|| align=right|3,591||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58889)||1998 HW144|| align=right|17,2|| align=right|2,231|| align=right|0,133|| align=right|4,41|| align=right|3,333||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58890)||1998 HS145|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,046|| align=right|10,09|| align=right|5,155||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58891)||1998 HT145|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,135|| align=right|8,38|| align=right|4,158||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58892)||1998 HP148|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,119|| align=right|19,02|| align=right|5,578||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58893)||1998 HQ153|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,145|| align=right|17,17|| align=right|5,318||MBA||24. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(58894)||1998 HK155|| align=right|16,7|| align=right|2,597|| align=right|0,176|| align=right|5,29|| align=right|4,185||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58895)||1998 JS3|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,115|| align=right|5,85|| align=right|5,519||MBA||6. maj 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58896)||1998 JE4|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,163|| align=right|13,00|| align=right|4,476||MBA||15. maj 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(58897)||1998 KZ|| align=right|15,5|| align=right|1,947|| align=right|0,067|| align=right|22,95|| align=right|2,716||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58898)||1998 KH4|| align=right|15,1|| align=right|3,220|| align=right|0,137|| align=right|1,54|| align=right|5,778||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58899)||1998 KD7|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,055|| align=right|17,95|| align=right|5,633||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58900)||1998 KM7|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,094|| align=right|13,11|| align=right|5,602||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58901)||1998 KX8|| align=right|15,5|| align=right|2,752|| align=right|0,183|| align=right|8,92|| align=right|4,565||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58902)||1998 KC9|| align=right|14,1|| align=right|3,118|| align=right|0,226|| align=right|16,04|| align=right|5,506||MBA||27. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58903)||1998 KC10|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,184|| align=right|2,96|| align=right|3,472||MBA||25. maj 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58904)||1998 KV10|| align=right|15,0|| align=right|3,029|| align=right|0,045|| align=right|10,93|| align=right|5,271||MBA||22. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58905)||1998 KE11|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,104|| align=right|14,49|| align=right|5,544||MBA||23. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58906)||1998 KN18|| align=right|13,1|| align=right|3,117|| align=right|0,112|| align=right|21,21|| align=right|5,503||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58907)||1998 KM22|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,189|| align=right|3,47|| align=right|4,273||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58908)||1998 KM29|| align=right|13,9|| align=right|3,206|| align=right|0,047|| align=right|9,61|| align=right|5,740||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58909)||1998 KP30|| align=right|14,8|| align=right|3,125|| align=right|0,124|| align=right|18,39|| align=right|5,523||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58910)||1998 KE32|| align=right|16,6|| align=right|2,676|| align=right|0,238|| align=right|4,48|| align=right|4,377||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58911)||1998 KO33|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,198|| align=right|3,76|| align=right|4,173||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58912)||1998 KN34|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,170|| align=right|20,44|| align=right|5,716||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58913)||1998 KY34|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,097|| align=right|4,33|| align=right|4,683||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58914)||1998 KE41|| align=right|13,7|| align=right|3,084|| align=right|0,105|| align=right|16,99|| align=right|5,416||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58915)||1998 KA50|| align=right|14,0|| align=right|3,067|| align=right|0,264|| align=right|14,67|| align=right|5,371||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58916)||1998 KM50|| align=right|15,3|| align=right|3,129|| align=right|0,174|| align=right|16,76|| align=right|5,533||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58917)||1998 KP53|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,161|| align=right|10,90|| align=right|5,637||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58918)||1998 KB54|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,068|| align=right|9,73|| align=right|4,230||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58919)||1998 KF55|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,228|| align=right|15,41|| align=right|5,575||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58920)||1998 KJ56|| align=right|16,3|| align=right|1,916|| align=right|0,076|| align=right|20,86|| align=right|2,652||MBA||27. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58921)||1998 KH58|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,201|| align=right|16,98|| align=right|5,546||MBA||21. maj 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(58922)||1998 KK58|| align=right|16,6|| align=right|2,867|| align=right|0,097|| align=right|1,68|| align=right|4,853||MBA||22. maj 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(58923)||1998 KJ62|| align=right|14,0|| align=right|3,103|| align=right|0,172|| align=right|22,34|| align=right|5,465||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58924)||1998 KF67|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,245|| align=right|15,08|| align=right|4,036||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58925)||1998 LZ2|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,178|| align=right|15,44|| align=right|5,571||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58926)||1998 MO1|| align=right|16,0|| align=right|2,771|| align=right|0,116|| align=right|4,90|| align=right|4,612||MBA||16. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58927)||1998 MB10|| align=right|17,0|| align=right|2,206|| align=right|0,112|| align=right|9,61|| align=right|3,275||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58928)||1998 MP18|| align=right|15,2|| align=right|3,090|| align=right|0,191|| align=right|1,31|| align=right|5,430||MBA||26. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58929)||1998 MU30|| align=right|13,4|| align=right|3,152|| align=right|0,115|| align=right|22,48|| align=right|5,595||MBA||27. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58930)||1998 MK31|| align=right|16,3|| align=right|2,711|| align=right|0,236|| align=right|2,85|| align=right|4,463||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58931)||1998 MK47|| align=right|11,9|| align=right|5,286|| align=right|0,099|| align=right|16,40|| align=right|12,16||JUT||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58932)||1998 OF7|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,199|| align=right|5,96|| align=right|3,352||MBA||28. julij 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58933)||1998 ON10|| align=right|16,3|| align=right|2,487|| align=right|0,255|| align=right|1,30|| align=right|3,920||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58934)||1998 OK13|| align=right|15,4|| align=right|2,226|| align=right|0,106|| align=right|6,24|| align=right|3,321||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58935)||1998 ON14|| align=right|15,4|| align=right|2,425|| align=right|0,191|| align=right|3,27|| align=right|3,777||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58936)||1998 PJ1|| align=right|16,5|| align=right|2,339|| align=right|0,121|| align=right|3,23|| align=right|3,577||MBA||13. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(58937)||1998 QL6|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,195|| align=right|3,41|| align=right|4,248||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58938)||1998 QJ18|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,269|| align=right|14,07|| align=right|4,389||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58939)||1998 QY20|| align=right|17,1|| align=right|2,435|| align=right|0,219|| align=right|1,05|| align=right|3,799||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58940)||1998 QP21|| align=right|16,3|| align=right|2,108|| align=right|0,084|| align=right|2,61|| align=right|3,059||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58941)||1998 QK29|| align=right|16,1|| align=right|2,465|| align=right|0,121|| align=right|5,82|| align=right|3,869||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58942)||1998 QH33|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,141|| align=right|3,60|| align=right|3,483||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58943)||1998 QF37|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,309|| align=right|4,61|| align=right|4,110||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58944)||1998 QO41|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,065|| align=right|3,82|| align=right|3,339||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58945)||1998 QY43|| align=right|15,6|| align=right|2,218|| align=right|0,037|| align=right|3,93|| align=right|3,303||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58946)||1998 QY51|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,150|| align=right|4,75|| align=right|3,647||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58947)||1998 QX52|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,318|| align=right|12,58|| align=right|4,054||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58948)||1998 QT54|| align=right|14,4|| align=right|2,401|| align=right|0,066|| align=right|5,60|| align=right|3,720||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58949)||1998 QK63|| align=right|16,1|| align=right|2,132|| align=right|0,132|| align=right|5,16|| align=right|3,112||MBA||30. avgust 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(58950)||1998 QE69|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,249|| align=right|8,53|| align=right|3,599||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58951)||1998 QD72|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,263|| align=right|10,50|| align=right|4,394||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58952)||1998 QO74|| align=right|14,2|| align=right|2,610|| align=right|0,141|| align=right|11,46|| align=right|4,215||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58953)||1998 QC75|| align=right|14,0|| align=right|3,418|| align=right|0,100|| align=right|9,03|| align=right|6,318||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58954)||1998 QE76|| align=right|15,1|| align=right|2,725|| align=right|0,264|| align=right|7,83|| align=right|4,497||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58955)||1998 QG78|| align=right|16,5|| align=right|2,261|| align=right|0,127|| align=right|6,13|| align=right|3,399||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58956)||1998 QG90|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,184|| align=right|16,21|| align=right|5,529||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58957)||1998 QE91|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,353|| align=right|21,33|| align=right|5,636||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58958)||1998 QL97|| align=right|17,5|| align=right|1,939|| align=right|0,116|| align=right|22,00|| align=right|2,699||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58959)||1998 QD98|| align=right|15,4|| align=right|2,241|| align=right|0,193|| align=right|5,31|| align=right|3,355||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58960)||1998 QH99|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,192|| align=right|3,21|| align=right|3,689||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58961)||1998 QG100|| align=right|16,8|| align=right|2,313|| align=right|0,207|| align=right|7,34|| align=right|3,517||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58962)||1998 QJ100|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,104|| align=right|7,09|| align=right|3,421||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58963)||1998 QR100|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,190|| align=right|4,37|| align=right|4,360||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58964)||1998 QJ104|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,280|| align=right|11,83|| align=right|5,344||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58965)||1998 RO2|| align=right|15,1|| align=right|3,059|| align=right|0,139|| align=right|11,58|| align=right|5,349||MBA||15. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58966)||1998 RW3|| align=right|15,8|| align=right|2,639|| align=right|0,235|| align=right|17,19|| align=right|4,286||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58967)||1998 RR5|| align=right|17,2|| align=right|2,405|| align=right|0,236|| align=right|2,41|| align=right|3,729||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58968)||1998 RJ6|| align=right|15,2|| align=right|2,314|| align=right|0,083|| align=right|4,63|| align=right|3,519||MBA||14. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58969)||1998 RO6|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,155|| align=right|4,49|| align=right|3,766||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58970)||1998 RZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,964|| align=right|0,169|| align=right|3,66|| align=right|5,101||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58971)||1998 RE11|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,128|| align=right|0,39|| align=right|3,471||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58972)||1998 RO16|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,208|| align=right|11,67|| align=right|4,413||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58973)||1998 RX16|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,229|| align=right|7,72|| align=right|4,073||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58974)||1998 RP22|| align=right|16,5|| align=right|2,426|| align=right|0,185|| align=right|0,75|| align=right|3,778||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58975)||1998 RD31|| align=right|14,8|| align=right|3,033|| align=right|0,090|| align=right|5,25|| align=right|5,281||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58976)||1998 RD34|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,155|| align=right|5,81|| align=right|4,191||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58977)||1998 RK38|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,141|| align=right|8,85|| align=right|5,280||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58978)||1998 RG40|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,250|| align=right|3,78|| align=right|4,188||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58979)||1998 RE46|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,216|| align=right|2,75|| align=right|3,642||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58980)||1998 RG47|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,266|| align=right|5,50|| align=right|3,292||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58981)||1998 RZ56|| align=right|16,4|| align=right|2,647|| align=right|0,270|| align=right|3,12|| align=right|4,306||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58982)||1998 RF63|| align=right|16,4|| align=right|2,321|| align=right|0,269|| align=right|3,83|| align=right|3,536||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58983)||1998 RF66|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,156|| align=right|1,10|| align=right|3,737||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58984)||1998 RU69|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,103|| align=right|3,82|| align=right|3,604||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58985)||1998 RL72|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,099|| align=right|5,03|| align=right|3,593||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58986)||1998 RO72|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,223|| align=right|2,67|| align=right|3,625||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58987)||1998 RU74|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,097|| align=right|4,40|| align=right|3,493||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58988)||1998 RD75|| align=right|14,8|| align=right|3,146|| align=right|0,165|| align=right|5,25|| align=right|5,578||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58989)||1998 RN80|| align=right|16,0|| align=right|2,466|| align=right|0,124|| align=right|5,97|| align=right|3,873||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58990)||1998 SA2|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,270|| align=right|5,65|| align=right|4,158||MBA||17. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(58991)||1998 SJ4|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,216|| align=right|1,72|| align=right|3,771||MBA||19. september 1998||Needville||W. G. Dillon
|-
|(58992)||1998 SH8|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,238|| align=right|0,37|| align=right|3,412||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58993)||1998 SF9|| align=right|14,6|| align=right|3,053|| align=right|0,218|| align=right|0,66|| align=right|5,333||MBA||17. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58994)||1998 SY9|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,195|| align=right|1,32|| align=right|3,582||MBA||18. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(58995)||1998 SY16|| align=right|16,2|| align=right|2,471|| align=right|0,216|| align=right|0,83|| align=right|3,884||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58996)||1998 SM17|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|4,84|| align=right|4,132||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58997)||1998 SG20|| align=right|16,2|| align=right|2,724|| align=right|0,041|| align=right|5,88|| align=right|4,494||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58998)||1998 SK21|| align=right|15,5|| align=right|2,751|| align=right|0,162|| align=right|13,03|| align=right|4,561||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58999)||1998 SP23|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,085|| align=right|7,85|| align=right|3,715||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59000)||1998 SW26|| align=right|16,4|| align=right|2,207|| align=right|0,120|| align=right|4,80|| align=right|3,278||MBA||17. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov